APPL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 664 амінокислот, а молекулярна маса — 74 493.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки